Тремор — непроизвольные, быстрые, ритмичные колебательные движения частей тела или всего тела. Различают его несколько видов:

 Тремор глаза
 Тремор покоя
 Интенционный тремор
 Эссенциальный тремор

См. также 

 Вибрация
 Дрожание